Уильям Ричардс: Ричардс, Уильям Бьюэл (1815—1889) — первый главный судья Верховного суда Канады (1875—1879).
 Ричардс, Уильям Трост (1833—1905) — американский художник.